Marco Polo, 13. századi olasz utazó, kereskedő és író

Földrajz
 Marco Polo, kráter a Hold felszínén
 Velence Marco Polo repülőtér
 Marco Polo híd Kínában, Peking közelében

Filmek
 The Adventures of Marco Polo, 1938-as film
 Marco Polo, 1961-es film
 Marco Polo, a Ki vagy, doki? 1964-es, teljes egészében elveszett története
 Marco Polo, 1965-ös francia film
 Marco Polo a Vörös sárkány ellen 1972-es rajzfilm
 Marco Polo, 1982-es amerikai-olasz televíziós sorozat
 Marco Polo, a Maffiózók című tévésorozat egyik epizódja
 Marco Polo: Vissza Xanaduba 2001-es 2D-s számítógépes animációs film
 Marco Polo, 2007-es film

Zene
 Marco Polo, 1996-os opera
 Marco Polo, Bow Wow dala

Közlekedés
 Marco Polo, 1851-ben épített klipper
 Marco Polo, 1965-ben épített óceánjáró
 Marco Polo II, a Makszim Gorkij óceánjárónak eredetileg szánt név
 Marcopolo, brazil buszgyártó cég

Egyéb
 MarcoPolo, számítógépes program